Tour of California for kvinder 2017 var den 3. udgave af cykelløbet Tour of California for kvinder. Løbet er en del af UCI Women's World Tour og arrangeres den 11. maj 2017.

Hold og cyklere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2017
Cykelløb i 2017